John B. Sutcliffe (1853-1913) – angielski i amerykański architekt 
 John Willie Sutcliffe (1868-1947) – angielski piłkarz i zawodnik rugby 
 John Sutcliffe (1913-1980) – angielski piłkarz
 John Sutcliffe (ur. 1931) – brytyjski polityk, deputowany Izby Gmin
 John Sutcliffe (zm. 1987) – brytyjski projektant